Кинотто:
 Кинотто (растение) — вид горьких апельсинов  с миртовыми листьями (); см. также напитки: кинотто, Kinnie
 Кинотто (блюдо) — ризотто из киноа (см. итальянская кухня).

См. также 
 Померанец